1822 — o ano 1822 d.C.
1822 (livro) — de Laurentino Gomes
1822 Waterman — asteroide

1822